Farmersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farmersville (Californië)
Farmersville (Illinois)
Farmersville (Ohio)
Farmersville (Pennsylvania)
Farmersville (Texas)